Superpuchar Europy UEFA 1999 – mecz piłkarski rozegrany 27 sierpnia 1999 pomiędzy zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1998/1999 – Manchesterem United i Pucharu Zdobywców Pucharów 1998/1999 – S.S. Lazio.

Lazio wygrało 1:0 po bramce Marcela Salasa w 35. minucie. Mecz rozegrano na stadionie Stadion Ludwika II i oglądało go kilkanaście tysięcy widzów.

Szczegóły

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1998/1999)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1998/1999)

Bibliografia 
 

1999 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
1999 w Europie